Kompass steht für:
 
 Kompass, Messgerät zur Bestimmung einer Richtung
 Kompass (Rothaargebirge) (694,1 m), Berg im Rothaargebirge bei Heiligenborn (Bad Laasphe), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Kompass-Bücherei, Buchreihe
 Kompass Karten, österreichischer Kartenverlag
 Kompass (Fernsehmagazin), deutscher Titel des US-Wissenschaftsmagazins 3-2-1 Contact
 Kompass (Roman), preisgekrönter Roman von Mathias Énard (2015)
 Kompass, Organ der Vereinigung Stimme der Mehrheit
 Kompass, frühere Bezeichnung für ein chinesisches Satellitennavigationssystem, siehe Beidou (Satellitennavigation)
 Initiative Kompass, Erneuerungsbewegung innerhalb des linken Flügels der SPÖ, siehe Andreas Babler
 Kompass, abkürzend für das Sternbild Schiffskompass
 Kompass (Lied), ein Lied von Udo Lindenberg

Siehe auch:
 KompAS - Abkürzung der Maßnahme Kompetenzfeststellung, frühzeitige Aktivierung und Spracherwerb, die von der Bundesagentur für Arbeit angeboten wird